Manoel Ferreira pode se referir a:

 Manoel Ferreira - compositor de marchinhas de carnaval;
 Manoel Ferreira (bispo) - Presidente Vitalício da CONAMAD (Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil - Ministério de Madureira), e político brasileiro;
 Manuel Ferreira da Câmara Bittencourt Aguiar e Sá - engenheiro e político brasileiro.
Manoel Ferreira - empresário, filantropo e dirigente de futebol capixaba.

Manuel Ferreira 
 Manuel Ferreira (escritor)
 Manuel Ferreira (jornalista e escritor)
 Manuel Ferreira (futebolista)

Desambiguação